Gulan ist der Familienname folgender Personen:

 Genco Gulan (* 1969), türkischer Konzeptkünstler
 Nikola Gulan (* 1989), serbischer Fußballspieler